Саларево — деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав Муниципального образования «Благовещенское».

География 
Деревня расположена в 81 километрах на север от города Вельска, на правом берегу реки Устья притока Ваги. Ближайшие населённые пункты: на востоке посёлок Боровое.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Вельского уезда Вологодской губернии под номером «2409» как «Соларевская». Насчитывала 12 дворов, 34 жителя мужского пола и 31 женского.

В материалах оценочно-статистического исследования земель Вельского уезда упомянуто, что в 1900 году в административном отношении деревня входила в состав Чадромского сельского общества Леонтьевской волости. На момент переписи в селении Соларевское находилось 17 хозяйств, в которых проживало 42 жителя мужского пола и 50 женского.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Благовещенское»